

События 
 Консулы: Гней Корнелий Лентул (патриций) и Публий Элий Пет (плебей); плебейские эдилы: Гай Цинций, Марк Миндий и Публий Кондеций.
 Римляне возобновили борьбу в области реки По.
 Мирный договор между Римом и Карфагеном. Римляне получили Испанию и все острова на Средиземном море. Масинисса получал области Сифакса. Карфагеняне выдавали флот, кроме 20 кораблей, обязались не воевать с римлянами и их союзниками и свои споры с ними представлять на решение римского сената. На Карфаген наложена контрибуция в 200 талантов в год в течение 50 лет. Смерть Ганнона. Ганнибал во главе правительства Карфагена. Олигархия низложена, введены изменения в государственном устройстве.
 Триумф Сципиона.
 Сенат дипломатическим путём вызвал Египет на просьбу о помощи, а Антиоха склонил к обещанию не вмешиваться в дела Европы.
 Аттал переправился на Эгину, но завёл переговоры с римлянами и этолийцами. Филипп переправился во Фракию. 2000 воинов во главе с Филоклом он отправил осаждать Афины, а сам захватил во Фракии Маронеями, Эносом, Кипселой, Дориском и Сереем, принял под свою руку Элеунт и Каллиполь и начал осаду Абидоса.
 В великой Армении был свергнут последний король династии Ервандидов Ерванд IV

Китай 
Походы Хунну в Древний Китай. Китайский князь Хань Синь сдаётся в плен Хунну.

Скончались 
 Квинт Фабий Пиктор — первый из римских старших анналистов, автор написанных на древнегреческом «Анналов». Ветеран сражений с Ганнибалом.

См. также

Примечания